Богуславский, Александр:
 Богуславский, Александр Андреевич (1771—1831) — генерал-лейтенант, главный начальник Уральских горных заводов.
 Богуславский, Александр В. (ум. 1921) — полковник, георгиевский кавалер, участник Первой мировой войны и Тамбовского восстания.
 Богуславский, Александр Николаевич (1907—1975) — Заслуженный учитель РСФСР из Красноярска.
 Богуславский, Александр Осипович (1901—1969) — советский театровед.
 Богуславский, Александр Петрович (1824—1893) — генерал от инфантерии, начальник Главного управления иррегулярных войск, член Военного совета Российской империи.